El término Regueras puede hacer referencia a:

 Las Regueras, concejo del Principado de Asturias, España.
 Mar Regueras, actriz española.
 Regueras de Arriba, localidad española en la provincia de León.